Српска лига Исток у сезони 2010/11. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су Нишка зона и Поморавско-Тимочка зона.

Клубови у сезони 2010/11.

Табела

Прва лига Србије

Српска лига Исток 

Легенда

Зоне

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Источне Србије - Званични сајт
 Сезона 2010/11 на srbijasport.net
 Сезона 2010/11 на soccerway.net

Српска лига Исток
Српске фудбалске лиге у сезони 2010/11.